Yongding kan bland annat syfta på:

Yongding, Longyan, ett härad i Fujian-provinsen i sydöstra Kina;
Yongding, Zhangjiajie, ett stadsdistrikt i Hunan-provinsen;
Yongdingfloden, en flod utanför Peking;
Yongding, en regeringsperiod (557-559) under De sydliga och nordliga dynastierna.

WP:Projekt Kina